Адам Єронім Сенявський — коронний писар, староста львівський
 Адам Єронім Сенявський — коронний підчаший, староста яворівський.

Адам Єронім
Сторінки зі списками однофамільців-тезок